F2 puede referirse a:

 Mitsubishi F-2, un avión de combate de 1995.
 Bristol F-2 Fighter, un avión de combate de 1916.
 J-1 F2, cohete japonés de 1990.
 F2, una tecla de función del teclado del ordenador.
 El flúor diatómico.
La  segunda generación filial en genética
F2 antiguo organismo de inteligencia policial de Colombia.

Automovilismo 
Fórmula 2, especificación para coches monoplazas de competición.
Campeonato Europeo de Fórmula Dos, categoría de F2 (1967-1984).
Campeonato de Fórmula Dos de la FIA, categoría de F2 (2009-2012).
Campeonato de Fórmula 2 de la FIA, categoría de F2 (2017-).
F2, especificación para coches de turismos de competición.